Botstein ist der Familienname folgender Personen:

 David Botstein (* 1942), US-amerikanischer Genetiker
 Leon Botstein (* 1946), US-amerikanischer Dirigent und Musikwissenschaftler